Берлинский блюз (роман)
Берлинский Блюз (фильм)